Джорджетти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Джорджетти, Джанкарло (род. 1966) — итальянский политик.
 Джорджетти, Джузеппе (1668—1682) — итальянский скульптор.
 Джорджетти, Роберто (род. 1962) — капитан-регент Сан-Марино (2006—2007).